Кубок полноправных членов 1986/87 — 2-й розыгрыш турнира под названием «Кубок полноправных членов». Соревнование проводилось по олимпийской системе среди 30 команд из Первого и Второго дивизионов Футбольной лиги, первого и второго уровней английского футбола.

Формат соревнования по сравнению с предыдущим розыгрышем стал проводиться исключительно по системе плей-офф, а финал прошёл на нейтральном стадионе «Уэмбли». 14 команд представляли Первый, а 16 Второй дивизион.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Full Members Cup 1986/87 на Statto.com 

Сезоны Кубка полноправных членов
1986 год в футболе
1987 год в футболе